Rivière aux Rats (frz. für „(Bisam-)Rattenfluss“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Rivière aux Rats (Anticosti), auf der Insel Anticosti, Québec
 Rivière aux Rats (Lac Édouard), in der Mauricie, Québec
 Rivière aux Rats (Rivière Mistassini), im MRC Maria-Chapdelaine, Québec
 Rivière aux Rats (Rivière Saguenay), in der Stadt Chicoutimi in Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec
 Rivière aux Rats (Rivière Saint-Maurice), in der Mauricie, Québec
 Rivière aux Rats, französischer Name des Rat River (Red River of the North), in Manitoba

Siehe auch:
 Rivière aux Rats Musqués, Nebenfluss des Rivière Matamec im MRC Sept-Rivières, Québec
 Rivière-aux-Rats, ein Weiler in La Tuque (Mauricie, Québec)